Ла Атархеа има више значења:

 Ла Атархеа (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Атархеа (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Атархеа (Ел Аренал), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Атархеа (Гвачинанго), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Атархеа (Остотипакиљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Атархеа (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Атархеа (Хесус Марија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Атархеа (Хуанакатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Атархеа (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Атархеа (Ла Манзаниља де ла Паз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Атархеа (Тонала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Атархеа (Котиха), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Атархеа, Ел Пинал (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Атархеа (Амеалко де Бонфил), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Атархеа (Рајон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Атархеа (Сан Сиро де Акоста), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Атархеа, Лос Салсидос (Ескуинапа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Атархеа (Уануско), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику